

Astronomia
 7204 Ondřejov – asteroide della fascia principale

Geografia
Ondřejov – comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina nella Repubblica Ceca
Ondřejov – comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale nella Repubblica Ceca

Persone
Ľudo Ondrejov – scrittore slovacco